Власи има више значења:

 Власи (Романи), назив за романско становништво у разним областима југоисточне Европе
 Власи у Србији, етничка мањина у Србији
 Мегленски Власи, етничка заједница у Грчкој, Северној Македонији и Румунији
 Истарски Власи, етничка заједница у Истри
 Цинцари, етничка заједница у Србији и неким другим земљама југоисточне Европе
 власи (друштвена класа), пише се малим словом, назив за друштвену класу у разним областима југоисточне Европе, током средњовековног и раног нововековног раздобља
 власи у средњовјековној Србији, назив за друштвену скупину у средњовековној Србији
 власи у средњовјековној Босни, назив за друштвену скупину у средњовековној Босни
 Власи (Срби), колоквијални назив за Србе на просторима Хабзбуршке монархије
 Азем Власи, политичар са подручја Косова и Метохије
 Власи (Пирот), насеље у општини Пирот, Србија

Види још 
 Стари Влах, географска и историјска област у данашњем југозападном делу Србије
 Црни Власи
 Влахиња
 Влахиње
 Влашка (вишезначна одредница)